Dā də bātorāno kor (, «Este es el Hogar de los Valientes») es el himno nacional del Emirato Islámico de Afganistán. Es un canto acapella (nasheed) debido a que los instrumentos musicales están prohibidos (o haram) por algunos ulemas islámicos.

El Emirato Islámico no posee leyes formales que especifican sus símbolos, incluyendo la bandera y el himno. Este nasheed era generalmente utilizado en los créditos de apertura de las emisiones por el Da Shariat Zhagh (Voz de la Sharia), la radio oficial de los talibán, desde finales de los años noventa, cuándo el grupo controló la mayoría del territorio de Afganistán, así como en los vídeos publicados por la Comisión de Asuntos Culturales. También fue utilizado durante ceremonias oficiales. En 2013 cuándo el Emirato abrió su oficina en Doha, Catar, esta canción fue reproducido durante la izada de la bandera. Debido a aquello, está considerado un himno nacional de facto del grupo talibán y su gobierno.

La grabación generalmente utilizada para este himno fue subida a internet en 2011, y presenta la voz del mulá Faqir Muhammad Darwesh, un popular munshid (cantante de nasheed).

Letra 
Este nasheed contiene 20 líneas, cada una de los cuales está dividido en dos misras. En la poesía perso-árabe, todas las misras pares deben rimar o ser iguales, mientras que las impares pueden no rimar.

Véase también 
 Himno Nacional de Afganistán

Referencias 

Himnos nacionales
Símbolos de Afganistán
Talibán